221 км, 221-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 221 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 459421.
 221 км — путевой пост, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827814.
 221 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813582.
 221 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская область). Код 180063.
 221 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 202224.
 221 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 213746.